Маніяк:

 Маніяк — серійний вбивця.
 Сексуальний маніяк — серійний ґвалтівник.
 У просторіччі — маніяк — людина, що охоплена манією, тобто психічним захворюванням.
 Маніяк (розм.) — людина, що не знає в чому-небудь чуття міри.

Див. також 
 «Маніяк» — фільм жахів 1980 року
 «Маніяк» — мінісеріал 2018 року

Посилання